Dorel est un prénom ou un nom pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1969), joueur roumain de football
 (né en 1974), joueur roumain de football
 (né en 1954), sprinteur et bobbeur roumain
, pianiste israélien
 (né en 1975), gymnaste roumain
 (né en 1973), joueur roumain de football
Dorel Simion (né en 1977), boxeur roumain
Dorel Stoica (né en 1978), joueur roumain de football
 (né en 1937), acteur roumain
 (né en 1978), joueur roumain de football
 (né en 1969), joueur roumain de football
 (1930-2019), géophysicien roumain

Patronyme
 Gérard Dorel (?), géographe français

Voir aussi

Homonymie de prénom